Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2016 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 10,9 % par rapport à l'édition 2015.

Faits marquants 
 Les tenantes du titre Martina Hingis et Sania Mirza, ayant décidé de mettre fin à leur collaboration, tentent de reconquérir le titre avec leurs nouvelles partenaires respectives : Coco Vandeweghe et Barbora Strýcová.
 On note le forfait de l'Espagnole, tête de série , Anabel Medina Garrigues, blessée à l'épaule. Elle devait faire équipe avec sa compatriote Arantxa Parra Santonja, qui s'inscrit finalement avec Marina Erakovic.
 On note également les forfaits de Sorana Cîrstea/Ana Ivanović, du duo italien Sara Errani/Francesca Schiavone et de la paire Hsieh Su-Wei/Christina McHale. Elles sont respectivement remplacées par la paire japonaise Kurumi Nara/Naomi Osaka, le tandem Varatchaya Wongteanchai/Yang Zhaoxuan et les Chinoises Han Xinyun/Zhang Kai-Lin.
 Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová soulèvent leur  Grand Chelem en venant à bout des Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic en 3 sets (2-6, 7-6, 6-4), qui servaient pour le match à 5-4 dans le .

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en août 2016
Tennis en septembre 2016
Sport aux États-Unis en août 2016
Sport aux États-Unis en septembre 2016
Sport à New York en 2016